De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2008 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 14 september 2008 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten. Het was de eerste editie van deze race.

Het evenement werd ingekort vanwege hevige regenval, veroorzaakt door orkaan Ike. De regen begon te vallen met nog zeven ronden te gaan in de 125cc-race. Twee derde van de afstand van deze race was echter al verreden, waardoor de race afgevlagd kon worden en er volledige punten konden worden uitgedeeld. De intensiteit van de regen zorgde er vervolgens voor dat de 250cc-race werd uitgesteld tot na de MotoGP-race. Deze race startte op de geplande tijd en ging door tot ronde 21, waarna het te hard ging waaien om nog verder te kunnen rijden. Twee derde van de race was al verreden en er werden volledige punten uitgereikt. De wind bleef waaien na afloop van de race, wat ervoor zorgde dat de 250cc-race werd afgelast.

Uitslag

MotoGP

250 cc
De 250cc-race werd afgelast vanwege hevige regenval, veroorzaakt door orkaan Ike.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Indianapolis